, настоящее имя: ; родилась 7 февраля 1911 года в Токио, Япония — умерла 12 января 1995 года там же — японская  и кинопродюсер. Ириэ была одной из самых популярных женщин-звёзд немого кино Японии, главным образом благодаря участию в фильмах таких мэтров кинорежиссуры, как Тому Утида, Кэндзи Мидзогути, Ютака Абэ и Томотака Тадзака. В годы звукового кино актрису приглашали сниматься в свои проекты также Микио Нарусэ, Ясудзиро Симадзу, Тэйноскэ Кинугаса, Хироси Инагаки и Акира Куросава.

Биография

Ранние годы. Начало карьеры 
Хидэко Хигасибодзё (таково её настоящее имя) родилась в Токио в богатой, аристократической и политически влиятельной семье. Она родилась шестым ребёнком в большой семье, где было четверо сыновей и три дочери. В возрасте одиннадцати лет она потеряла отца (виконт Токунага Хигасибодзё, член палаты лордов, 1869-1922). После окончания в 1927 году токийской художественной школы она переехала в Киото, чтобы воссоединиться со своим старшим братом Ясунагой Хигасибодзё, который работал на студии «Никкацу» в качестве актёра, сценариста и режиссёра с 1924 года. Как сценарист он работал с Тому Утидой и Кэндзи Мидзогути, а в качестве режиссёра поставил двадцать четыре фильма, прежде чем умер в 1944 году. Его двумя самыми известными постановками были «Замужняя женщина» (Kekkon Higeki, 1929) и «Элегия Асакуса» (Asakusa Hika, 1932). Ириэ начала выступать на театральных подмостках в Elan Vital Theatre в Киото. Но уже в том же году она вошла в штат работников компании «Никкацу» в качестве многообещающей кинозвезды. «Никкацу», самая старая из кинокомпаний Японии, была наиболее престижной студией в 1920-е годы. Её самурайские фильмы, современные социальные драмы, иногда левые работы и романтические истории имели огромный успех по всей стране. Когда землетрясение Канто в 1923 году обрушилось на Токио, все киностудии расположенные в столице и её окрестностях были разрушены. Студия «Никкацу» в Киото была единственной сохранившейся в то время, и поэтому все кинокомпании собрались в старом городе, пока киноиндустрия в Токио не была восстановлена.

Карьера в кино 
Ириэ дебютировала в качестве киноактрисы в шестнадцатилетнем возрасте в фильме «Богатый скупердяй», снятом Тому Утидой в 1927 году, после того как режиссёр увидел её на сцене в Elan Vital Theatre. На следующий год она снялась в одиннадцати кинолентах, одну из которых поставил Кэндзи Мидзогути, по две сняли Минору Мурата, Ютака Абэ и её брат Ясунага Хигасибодзё. Реалистичный стиль актёрского мастерства и модная внешность позволили ей за довольно короткий промежуток времени сыграть ведущие роли в большом количестве шедевров немого кино. С 1927 года до своей первой звуковой картины «Губная помада» (1934, реж. Сигэёси Судзуки) она снялась в 57 фильмах. В этот период довоенного кино Ириэ получила известность в ролях трагических героинь, как например в широко известном фильме Мидзогути «Белые нити водопада» (1933). Ириэ играет роль Томо Мидзусимы, независимой и красивой женщины-медиума, работающей в цирке под псевдонимом Таки но Сираито, которая жертвует собой, чтобы обеспечить финансовую поддержку человеку, которого любит. Это была трагическая история любви, которая представляет работу Ириэ довоенного периода, когда сильные женщины боролись с социальным неравенством в современной Японии. Ириэ очень быстро стала главной звездой «Никкацу», однако с появлением звука, когда ей было всего двадцать один год, в 1932 году она и её брат основали свою собственную компанию Irie Productions. С 1932 по 1937 год Ириэ как продюсер сделала шестнадцать фильмов и сыграла главные роли в нескольких из них для кинокомпаний Shinko Uzumasa, например «Белые нити водопада» (1933, реж. Кэндзи Мидзогути); для «Никкацу», например «Красивые женщины в белом» (1936, реж. Ютака Абэ); или для студии «Тохо», например «Женские печали» или «Изучая по опыту. Часть I» и «Изучая по опыту. Часть II» (все три фильма  — 1937, реж. Микио Нарусэ). На пике своей популярности Такако Ириэ закрыла компанию и вместе с братом переехала в Токио, чтобы работать в кинокомпании «Тохо». 

Она продолжала работать в годы Второй мировой войны, но 1940-е — 1950-е годы были для неё трудными. Если до войны она играла только главные роли, то теперь настала пора ролей менее выигрышных, второплановых. Она потеряла трёх старших братьев во время войны, в том числе Ясунагу Хигасибодзё, режиссёра многих её звёздных лент, и серьёзно заболела в 1950 году. Когда она оправилась от болезни, она снова начала работать, но ей совсем перестали предлагать главные роли. Ириэ сыграла много второплановых ролей в послевоенном японском кино. Теперь она уже не была романтической кинозвездой, скорее она заново начинала свою карьеру. После выздоровления она подписала контракт с Daiei Studios и начала работать в очень популярном жанре, на котором «Дайэй» специализировалась, известном как kaidan eiga или истории о призраках. Её первым фильмом ужасов стал ремейк довоенного фильма о женщине-кошке-демоне, снятом в 1953 году режиссёром Рёхэем Араи под названием «Призрачная история замка Сага». Её реалистичное и ужасающее выступление имело огромный успех, и Ириэ вскоре стала королевой жанра kaidan eiga. В течение 1950-х годов актриса сыграла почти в тридцати фильмах в роли женщины-кошки-демона и других героинь мистических сюжетов. Несмотря на этот успех, актриса почти покинула шоу-бизнес в 1959 году и открыла бар в районе Гиндза в Токио. После выхода на пенсию она снялась в двух сериалах и трёх фильмах, один из которых «Отважный самурай» Акиры Куросавы (1962), где она сыграла жену Муцуты, леди, которая предупредила Сандзюро (актёр Тосиро Мифунэ), что «лучший меч остаётся в ножнах». В 1979 году сыграла роль старухи Тидзу в детективном фильме Кона Итикавы «Дом повешенной на Больничном Спуске». Одним из её самых замечательных поздних выступлений было в 1983 году, когда она вместе с другой звездой раннего японского кино, актёром Кэном Уэхарой появилась в научно-фантастическом фильме «Девочка, покорившая время» (режиссёр Нобухико Обаяси).

Такако Ириэ умерла в Токио в 1995 году из-за пневмонии в возрасте восьмидесяти трёх лет. Она снялась в более чем ста шестидесяти фильмах. Актриса была замужем за актёром и кинопродюсером Митиёси Тамурой. Их дочь Вакаба Ириэ, родившаяся в 1943 году, после выхода на пенсию матери стала актрисой кино и телевидения. Похоронена на муниципальном кладбище Тама, расположенном в самом центре Токио.

Фильмография 
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="clear:none; font-size:90%; padding:0 auto; width:100%; margin:auto"
! colspan=7 align="center" style="background:#FFFFFF"| Избранная фильмография актёрских работ Такако Ириэ<ref>入江たか子  на сайте JMDb (Japanese Movie Database)</ref>Takako Irie (1911–1995)  на сайте IMDb 
|-
! Год !! Русское название !! Оригинальное название !! Название на ромадзи !! Английское название в международном прокате !! Режиссёр !! Роль
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1920-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1927
| «Богатый скупердяй»
| けちんぼ長者
| Kechinbo Choja| 
| Тому Утида
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=9| 1928
| «Бурные эмоции»
| 激情
| Gekijō| 
| Ясунага Хигасибодзё
| 
|-
| «Экспресс 300 миль»
| 特急三百哩
| Tokkyu sambyaku-ri| Express 300 miles| Гэндзиро Саэгуса
| Саюрико|-
| «Робкая терапия»
| 弱虫療法
| Yowamushi ryōhō| 
| Сигэру Мокудо
| 
|-
| «Заимствованное кольцо»
| 借りた指輪
| Karita yubiwa| 
| Ясунага Хигасибодзё
| 
|-
| «Земля вращается. Часть 2. Современная глава»
| 地球は廻る　第二部　現代篇
| Chikyu wa mawaru: Dai-ni-bu Gendai hen| The World Turns: Part 2: Modern Chapter| Ютака Абэ, Кэндзи Мидзогути
| Тэруко Миура|-
| «Сидзуми идёт к русалке»
| 沈み行く人魚
| Shizumi iku ningyo| 
| Сюити Хатамото
| 
|-
| «Где мама?»
| 母いづこ
| Haha idzuko| Where is mom?| Ютака Абэ
| Рэйко|-
| «Поток» (фильм в двух частях)| 激流　前篇 / 激流　後篇
| Gekiryū (Zenpen; Kōhen)| Torrent (Parts 1 and 2)| Минору Мурата
| 
|-
| «Современная Клеопатра»
| 近代クレオパトラ
| Kindai Cleopatra| Modern Cleopatra| Сюити Хатамото
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=13| 1929
| «Женщины в конкурсе»
| 競艶女さまざま
| Kyôen onna sâmazamâ| Women in Competition| Ютака Абэ
| Сёко Акацава|-
| «Лыжная гонка»
| スキー猛進
| Suki Moshin| 
| Сигэру Мокудо
| 
|-
| «Корона»
| 栄冠
| Eikan| 
| Ёсиаки Камэхара, Сукэтака Нагакура
| 
|-
| «Утреннее солнце сияет» (к/м)| 朝日は輝く
| Asahi wa kagayaku| The Rising Sun Is Shining| Кэндзи Мидзогути
| Курибэ, девушка в лифте|-
| «Живая марионетка»
| 生ける人形
| Ikeru ningyô| A Living Doll| Тому Утида
| Хироко Кумикава|-
| «Цветок понцируса»
| からたちの花
| Karatachi no hana| Flower of karatachi| Ютака Абэ
| 
|-
| «Токийский марш»
| 東京行進曲
| Tôkyô kôshinkyoku| Tokyo March| Кэндзи Мидзогути
| Саюрико Фудзимото|-
| «Марш Никкацу: История кино»
| 日活行進曲　運動篇
| Nikkatsu kôshinkyoku: Undô hen| March of Nikkatsu: Sports| Тому Утида
| 
|-
| «Воздушный шарик»
| 風船玉
| Fûsendamâ| 
| Кэйго Кимура
| 
|-
| «Пейзаж любви»
| 愛の風景
| Ai no fūkei| Guardians of Love| Томотака Тадзака
| 
|-
| «Небоскрёб: Эпизод борьбы»
| 摩天楼　争闘篇
| Matenro sôtohen| The Skyscraper: Fighting Chapter| Минору Мурата
| 
|-
| «Трон в облаках»
| 雲の王座
| Kumo no ozû| Throne of Clouds| Томотака Тадзака
| 
|-
| «Симфония большого города»
| 都会交響曲
| Tokai kokyogaku| Urban Symphony| Кэндзи Мидзогути
| Рэйко Ямада|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1930-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=12| 1930
| «Огонь»
| 火刑
| Kakeî| 
| Гэндзиро Саэгуса
| 
|-
| «Женщина»
| 女
| Onna| Woman| Ясунага Хигасибодзё
| 
|-
| «Родина»
| 藤原義江のふるさと
| Fujiwara Yoshie no furusato| Home Village| Кэндзи Мидзогути
| работница|-
| «Чёрный брак»
| 黒い結婚
| Kuroî kekkon| 
| Гэндзиро Саэгуса
| 
|-
| «Полная победа»
| 撃滅
| Gekimetsu| Utter Victory| Мэйхо Огасавара
| 
|-
| «Мать»
| 母
| Haha| 
| Хиротака Нагакура
| 
|-
| «Посмотрите на эту мать»
| この母を見よ
| Kono haha wo miyo| Behold This Mother| Томотака Тадзака
| 
|-
| «Нереализованная мечта»
| 未果てぬ夢
| Mihatenu yume| An Unfinished Dream| Ясунага Хигасибодзё
| 
|-
| «Серенада Гиндзы»
| 銀座セレナーデ
| Ginza Serenade| 
| Хиротака Нагакура
| 
|-
| «Это солнце» (фильм в трёх частях)| この太陽　第一篇 第二 第三篇
| Kono Taiyô (Daiippen; Dainihen; Daisanpen)| This Sun (Part 1, 2 and 3)| Минору Мурата
| Тамиэ Минагава|-
| «Три матери»
| 母三人
| Haha sannin| Three Mothers| Ютака Абэ
| 
|-
| «Парад Nikkatsu» (док.)| 日活オンパレード
| Nikkatsu on parēdo| Nikkatsu on Parade| Ютака Абэ
| играет саму себя|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1931
| «Жан Вальжан» (фильм в двух частях)| ジャンバルジャン　前後篇　
| Jan Barujan (Zenpen; Kōhen)| Jean Valjean (Parts 1 and 2)| Тому Утида
| 
|-
| «Мисс Япония»
| 日本嬢（ミスニッポン）
| Nippon Jo (Misu Nippon)| Miss Nippon| Тому Утида
| мисс Япония|-
| «Тринадцатый год эры Гэнроку»
| 元禄十三年
| Genroku jūsannen| The Thirteenth Year of the Genroku Era| Хироси Инагаки
| Итоэ, жена Тацумы|-
| «Пятеро приятных партнёров»
| 五人の愉快な相棒
| Gonin no yukaina aibô| 
| Томотака Тадзака
| Таа-тян|-
| «Время сердца»
| 心の日月　烈日篇　月光篇
| Kokoro no jitsugetsu: Retsujitsu hen - Gekko hen| Time of the Heart| Томотака Тадзака
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1932
| «Элегия Асакусы»
| 浅草悲歌
| Asakusa hika| Asakusa Elegy| Ясунага Хигасибодзё
| 
|-
| «Заря над Маньчжурией»
| 満蒙建国の黎明
| Mammō kenroku-no reimei| Dawn in Manchuria| Кэндзи Мидзогути
| Сихо Химэ|-
| «Белый лотос»
| 白蓮
| Byakuren| White Lotus| Кэйго Кимура
| Томоэ, дочь графа Аояги|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1933
| «Свет — с грехом»
| 光・罪と共に
| Hikari tsumi to tomoni| Light: With a Sin| Ютака Абэ, Кэнноскэ Татэока
| 
|-
| «Приливы и отливы в Суме»
| 須磨の仇浪
| Suma no adanami| Ebb and Flow at Suma| Ютака Абэ
| Аяко Ода|-
| «Белые нити водопада»
| 滝の白糸
| Taki no shiraito| The Water Magician| Кэндзи Мидзогути
| Томо Мидзусима (Таки но Сираито)|-
| «Новое небо» (фильм в двух частях)| 新しき天　前篇 後篇
| Atarashiki ten (Zenpen; Kōhen)| The New Heaven (Parts 1 and 2)| Ютака Абэ
| Намико Сига|-
| «Улица молодости»
| 青春街
| Seishungai| Street of Youth| Минору Мурата
| Румико|-
| «Весенняя птица»
| 春告鳥
| Harutsugedori| 
| Ясунага Хигасибодзё
| замужняя женщина|-
| «Группа Симпу»
| 神風連
| Jinpu-ren| The Shimpu Group| Кэндзи Мидзогути
| гейша Кокацу|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1934
| «Посланец с Луны»
| 月よりの使者
| Tsuki yori no shisha| Messenger from the Moon| Томотака Тадзака
| Митико Ноногути, медсестра|-
| «Губная помада»
| 雁来紅
| Karisome no kuchibeni| Trifling Lipstick| Сигэёси Судзуки
| Акико, жена Огаты|-
| «Весеннее шоу дочки»
| 春姿娘道中
| Harusugata musume dôchû| 
| Ясунага Хигасибодзё
| Такако Ириэ, подруга Сидзуко|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1935
| «Диалог о целомудрии» (фильм в двух частях)| 貞操問答 高原の巻 / 貞操問答 都会の巻
| Teisō mondō kōgen no maki / Teisō mondō tokai no maki| Dialogue about Chaslity (Parts 1 and 2)| Сигэёси Судзуки
| Синко Нандзё|-
| «Жезнь женщины в эпоху Мэйдзи»
| 明治一代女
| Meiji ichidai onna| The Life of a Woman in the Meiji Eru| Томотака Тадзака
| Оумэ Канаока|-
| «Перевал Дайбосацу. Часть 1»
| 大菩薩峠　第一篇　甲源一刀流の巻
| Daibosatsu tôge: dai-ippen - Kôgen itto-ryû no maki| Daibosatsu Pass. Part 1: Fencing School Reel| Хироси Инагаки
| О-Хама|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1936
| «Красивые женщины в белом»
| 白衣の佳人
| Byakue no kajin| Beautiful Women in White| Ютака Абэ
| Кёко Марикоудзи|-
| «Перевал Дайбосацу. Часть 2»
| 大菩薩峠　鈴鹿山の巻　壬生島原の巻
| Daibosatsu tôge: Suzuka-yama no maki - Mibu Shimabara no maki| Daibosatsu Pass. Part 2: Mibu Shimabara Reel| Хироси Инагаки
| О-Хама|-
| «Дайдзэн Курияма»
| 栗山大膳
| Kuriyama daizen| 
| Томиясу Икэда
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1937
| «Женские печали»
| 女人哀愁
| Nyonin aishû| A Woman's Sorrows| Микио Нарусэ
| Хироко Коно|-
| «Караюки-сан»
| からゆきさん
| Karayuki-san| Miss Karayuki| Сотодзи Кимура
| О-Юки|-
| «Целомудрие мужа» (фильм в двух частях)| 良人の貞操　
| Otto no teiso| A Husband's Chastity (Parts 1 and 2)| Кадзиро Ямамото
| Каё|-
| «Белые розы цветут, но...»
| 白薔薇は咲けど
| Shirobara wa sakedo| White Roses Are in Bloom, But...| Осаму Фусимидзу
| Ацуко|-
| «Нанести удар в северном небе»
| 北支の空を衝く
| Hokushi no sora wo tsuku| To Stab the North Sky| Кунио Ватанабэ
| камэо|-
| «Изучая по опыту. Часть I»
| 禍福　前篇
| Kafuku zempen| Learn from Experience, Part I| Микио Нарусэ
| Тоёми|-
| «Изучая по опыту. Часть II»
| 禍福　後篇
| Kafuku kôhen| Learn from Experience, Part II| Микио Нарусэ
| Тоёми|-
| «Песня матери» (фильм в двух частях)| 母の曲　前篇 / 母の曲　後篇
| Haha no kyoku (Zenpen; Kohen)| Mother’ s Song (Parts 1 and 2)| Сацуо Ямамото
| Каору Фудзинами|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1938
| «Любовь Тодзюро»
| 藤十郎の恋
| Tôjûrô no koi| Tojuro's Love| Кадзиро Ямамото
| Окадзи, жена Мунэкиё|-
| «Гоэкибэни. Часть 1»
| 吾亦紅　前篇
| Goekibeni zenpen| Goekibeni. Part 1| Ютака Абэ
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1939
| «Жестокий период Энокена»
| エノケンのがっちり時代
| Enoken no gachiro jidai| Enoken's Shrewd Period| Кадзиро Ямамото
| эпизод|-
| «Гоэкибэни. Часть 2»
| 吾亦紅　後篇　戦野に咲く
| Goekibeni kōhen — Senyani saku| Goekibeni. Part 2: Blooms in the Battlefield| Ютака Абэ
| 
|-
| «Тюсингура» (фильм в двух частях)| 忠臣蔵　前篇 / 忠臣蔵　後篇
| Chūshingura (Zenpen; Kōhen)| 47 Ronin (Part 1; Part 2)| Эйскэ Такидзава
| Рику Оиси, жена Кураноскэ|-
| «Искренность»
| まごころ
| Magokoro| Sincerity| Микио Нарусэ
| Тобико Хасэяма|-
| «Львиный праздник в Этиго»
| 越後獅子祭
| Echigo-jishi matsuri| Lion Festival in Echigo| Кунио Ватанабэ
| 
|-
| «Дама с лентой»
| リボンを結ぶ夫人
| Ribon o musubu fujin| A Lady with a Ribbon| Сацуо Ямамото
| 
|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1940-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1940
| «Случай с моей женой» (фильм в двух частях)| 妻の場合　前篇 / 妻の場合　後篇
| Tsuma no baai (Zenpen; Kōhen)| In Case of Wife (Parts 1 and 2)| Такэси Сато
| 
|-
| «Принцесса-змея. Продолжение»
| 続蛇姫様
| Zoku Hebihimesama| Snake Princess 2| Тэйноскэ Кинугаса
| Котохимэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1941
| «Белая цапля»
| 白鷺
| Shirasagi| The White Heron| Ясудзиро Симадзу
| Сино, дочь Тацуми|-
| «Танцовщица из Ава»
| 阿波の踊子
| Awa no odoriko| A Dancing Girl of Awa| Масахиро Макино
| 
|-
| «Юкико и Нацуё»
| 幸子と夏代
| Yukiko to natsuyo| Yukiko and Natsuyo| Нобуо Аояги
| Юкико|-
| «Битва при Каванакадзима»
| 川中島合戦
| Kawanakajima kassen| The Battle of Kwanakajima| Тэйноскэ Кинугаса
| Тиёно, вдова|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1942
| «Небо надежды»
| 希望の青空
| Kibo no aozora| The Sky of Hope| Кадзиро Ямамото
| Макико|-
| «Белые фрески»
| 白い壁画
| Shiroi hekiga| The White Mural| Ясуки Тиба
| Норико|-
| «Зелёная земля»
| 緑の大地
| Midori no daichi| The Green Earth| Ясудзиро Симадзу
| Соноко Идзава|-
| «Он вернулся с юга»
| 南から帰った人
| Minami kara kaetta hito| He Returned from the South| Торадзиро Сайто
| Сумиэ Ямамото|-
| «Мама не умрёт»
| 母は死なず
| Haha wa shinazu| Mother Never Dies| Микио Нарусэ
| Садаё|-
| «Триумф крыльев»
| 翼の凱歌
| Tsubasa no gaika| Winged Victory| Сацуо Ямамото
| Нобуко Оокава|-
| «Город памяти»
| おもかげの街
| Omokage no machi| The City of Memory| Рё Хагивара
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1943
| «Вперёд, под знамёна независимости!»
| 進め独立旗
| Susume dokuritsuki| Forward with the Flag of Independence| Тэйноскэ Кинугаса
| Такако|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=2| 1944
| «Самые красивые»
| 一番美しく
| Ichiban utsukushiku| The Most Beautiful| Акира Куросава
| Норико Мидзусима|-
| «Четыре брака»
| 四つの結婚
| Yottsu no kekkon| Four Marriages| Нобуо Аояги
| Ёрико|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1945
| «До дня победы» («Победа на солнце»)
| 勝利の日まで
| Shori no hi made| Victory in the Sun| Микио Нарусэ
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=3| 1946
| «Возвращение стрекозы»
| 人生とんぼ返り
| Jinsei tonbo gaeri| Life Is like a Somersault| Тадаси Имаи
| Юки|-
| «История туманной ночи»
| 霧の夜ばなし
| Kiri no yobanashi| Story of a Foggy Night| Рё Хагивара
| О-Цума|-
| «Плавучий театр Тохо»
| 東宝ショウボート
| Tōhō shoo booto| Toho Show Boat| Сэнкити Танигути
| хористка|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1947
| «Я не буду женой сегодня вечером»
| 今宵妻となりぬ
| Koyoi tsuma to narinu| 
| Сигэо Танака
| Юкиэ|-
| «Театр "политических энтузиастов"»
| 壮士劇場
| Sōshi gekijō| Political Theater| Хироси Инагаки
| Сацуки|-
| «Женщина-заключенная № 36»
| 女囚３６号
| Joshu 36 ban| Female Prisoner #36| Сэйдзи Хисамацу
| Саэ Симидзу|-
| «Приглашение к счастью»
| 幸福への招待
| Kôfuku eno shôtai| Invitation to Happiness| Ясуки Тиба
| Такаэда Цубаки|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1949
| «Три матери»
| 母三人
| Haha sannin| Three Mothers| Эйити Коиси
| Масако|-
| «Ядовитая роза»
| 毒薔薇
| Doku bara| 
| Сэйдзи Хисамацу
| Тикако|-
| «Пьяный Тацу»
| どぶろくの辰
| Doburoku no tatsu| Hard-Drinking Tatsu| Томотака Тадзака
| Умэко|-
| «Семь цветов радуги»
| 七彩の虹
| Shichisai-no niji| 
| Ясуси Сасаки
| Мияко|-
| «Удивителная семья»
| おどろき一家
| Odoroki ikka| A Surprised Family| Торадзиро Сайто
| Умэ|-
| «Создатель тени» (фильм в двух частях)| 影法師 / 続影法師
| Kagebōshi / Zoku kagebōshi| 
| Тацуо Осонэ
| Сенна|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1950-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=8| 1950
| «Материнская экспертиза»
| 母の調べ
| Haha no shirabe| 
| Коити Такаги
| Киёко Минаками|-
| «Голубое небо ангела»
| 青空天使
| Aozora tenshi| Blue Sky Angel| Торадзиро Сайто
| Митико Игути|-
| «Путь к славе»
| 栄光への道
| Eikō e no michi| Road to Glory| Нобору Накамура
| Сидзуко|-
| «Блюз якудзы»
| やくざブルース
| Yakuza burūsu| 
| Дзюкити Судзуки
| 
|-
| «Пять шикарно одетых женщин»
| 新粧五人女
| Shinsō gonin onna| Five Well‒Dressed Women| Эйскэ Такидзава
| Томико Сирасэ|-
| «Тело в ветер и дождь»
| 肉体の暴風雨
| Nikutai no bôfû| Body in the Blowing Wind and Rain| Такэси Сато
| Митиё|-
| «Героиня Токио»
| 東京のヒロイン
| Tōkyō no hiroin| Tokyo Heroine| Кодзи Сима
| Ханако Ёсиока|-
| «Запах просветления»
| 愛染香
| Aizenka| Scent of Enlightenment| Ютака Абэ
| старшая медсестра|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=5| 1951
| «Павлиний сад»
| 孔雀の園
| Kujaku no sono| The Peacock Garden| Кодзи Сима
| Итико Гоми|-
| «Дьявольский судья»
| 阿修羅判官
| Ashura hangan| Judgeof the Ashuras Zenigata Heiji| Кадзуо Мори
| Осодэ|-
| «Ясу-гоблин»
| 天狗の安
| Tengu no yasu| Yasu the Goblin| Садацугу Мацуда
| Осидзука|-
| «Курама Тэнгу на фестивале огня»
| 鞍馬天狗　鞍馬の火祭
| Kurama tengu: Karuma no himatsu| Karuma Tengu at the Fire Festival| Тацуо Осонэ
| гейша Оэн|-
| «Шесть цветов в раю»
| 極楽六花撰
| Gokuraku rôkubanasên| Six Flowers in Paradise| Кунио Ватанабэ
| Мититосэ|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=7| 1953
| «Дела Хэйдзи Дзэнигаты: Дом с машинерией» (др. назв. — «Иллюстрированная книга Саскэ Сарутоби»)
| 銭形平次捕物控　からくり屋敷
| Zenigata Heiji torimono-hikae: Karakuri yashiki| Picture Book of Sasuke Sarutobi| Кадзуо Мори
| Кёку|-
| «Глаза моей матери»
| 母の瞳
| Haha no hitomi| 
| Кимиёси Ясуда
| Мицуко|-
| «Секретарь президента»
| 社長秘書
| Shachō hisho| 
| Бин Като
| Хацуко Ямамото|-
| «Встреча»
| 再会
| Saikai| Reunion| Кэйго Кимура
| Ясуко, мать Тадзуко|-
| «Призрачная история замка Сага»
| 怪談佐賀屋敷
| Kaidan Saga yashiki| Ghost of Saga Mansion| Рёхэй Араи
| Ютака Имото|-
| «Любовное письмо»
| 恋文
| Koibumi| Love Letter| Кинуё Танака
| 
|-
| «Призрачная кошка дворца Арима»
| 怪猫有馬御殿
| Kaibyô Arima goten| Ghost-Cat of Arima Palace| Рёхэй Араи
| Отаки|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=9| 1954
| «Жена любит Сэцу Курода»
| 妻恋黒田節
| Tsuma koi kuroda bushi| 
| Рёхэй Араи
| Охама|-
| «Пьяный мастер с двумя мечами»
| 酔いどれ二刀流
| Yoidore nitôryû| The Drunken Master with Two Swords| Кадзуо Мори
| Отаки|-
| «Цветочный меч» (др. назв. — «Конец затянувшегося странствия»)
| 花の長脇差
| Hana no nagadosu| End of a Prolonged Journey| Тэйноскэ Кинугаса
| Окадзи|-
| «История ученицы гейши»
| 舞妓物語
| Maiko monogatari| 
| Кимиёси Ясуда
| Кикуё Итами|-
| «Призрачная кошка из Окадзаки»
| 怪猫岡崎騒動
| Kaibyô Okazaki sôdô| Ghost-Cat of the Okazaki Upheaval| Бин Кадо
| женщина-кошка|-
| «Великий администратор»
| 鉄火奉行
| Tekka bugyō| The Great Administrator| Тэйноскэ Кинугаса
| Кэй, жена Тоямы|-
| «Отряд большого белого тигра»
| 花の白虎隊
| Hana no Byakkotai| The Great White Tiger Platoon| Кацухико Тадзака
| Кадзи|-
| «Добродетельные люди Ако»
| 赤穂義士
| Akō gishi| Virtuous men of Ako| Рёхэй Араи
| Омаки|-
| «Призрачная кошка перекрестка Оума»
| 怪猫逢魔ケ辻
| Kaibyô ômagatsuji| The Ghost Cat of Ouma Crossing| Бин Кадо
| женщина-кошка|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1955
| «Дела Хэйдзи Дзэнигаты: Паланкин с черепами»
| 銭形平次捕物控　どくろ駕籠
| Zenigata Heiji torimono-hikae: Doguro-kago| 
| Кацухико Тадзака
| Отоку|-
| «---»
| かんかん虫は唄う
| Kankanmushi wa utau| The Rust-Cleaner Sings| Кэндзи Мисуми
| Киридаи|-
| «Ночи Нагасаки»
| 長崎の夜
| Nagasaki no yuro| Nagasaki Nights| Кадзуо Мори
| Нацунэ|-
| «Полумесяц. Часть 1: Юный воин Тикуси»
| 椿説弓張月　第一篇　筑紫の若武者
| Chinsetsu Yumiharizuki dai ichi-hen chikushi no wakamusha| A Crescent Moon| Сантаро Марунэ
| госпожа Рэн|-
| «Полумесяц. Часть 2: Принцесса-белошвейка»
| 弓張月　第二篇　運命の白縫姫
| Yumiharizuki dai ni-hen unmei no shiranui hime| 
| Сантаро Марунэ
| госпожа Рэн|-
| «Полумесяц. Часть 3: Нанкайский чемпион»
| 弓張月　完結篇　南海の覇者
| Yumiharizuki kanketsu-hen nankai no hasha| 
| Сантаро Марунэ
| госпожа Рэн|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=6| 1956
| «Боевое путешествие Матасиро»
| 又四郎喧嘩旅
| Matashiro Kenka-tabi| Matashirō Fighting Journey| Кацухико Тадзака
| Мацусима|-
| «Запись в свободном ряду»
| 腰元行状記
| Koshimoto gyōjō-ki| 
| Син Амано
| Кёку|-
| «Призрачная кошка Годзусан-Цуги»
| 怪猫五十三次
| Kaibyo Gojusan-tsugi| Ghost-Cat of Gojusan-Tsugi| Бин Кадо
| леди Фудзинами|-
| «Дела Хэйдзи Дзэнигаты: Паук с человечьей кожей»
| 銭形平次捕物控　人肌蜘蛛
| Zenigata Heiji torimono-hikae: Hitohada-gumo| Notebooks of Heiji Zenigata: Spider on the Skin Abaretobi| Кадзуо Мори
| Орэн Итакурая|-
| «Цукигата Хампэйта: книга цветов, книга бури»
| 月形半平太　花の巻　嵐の巻
| Tsukigata hanpeita hana no maki arashi no maki| Hanpeita Tsukigata: Flower Reel, Storm Reel| Тэйноскэ Кинугаса
| Осика|-
| «Белый снег матери»
| 母白雪
| Haha shirayuki| Mother's White Snow| Кимиёси Ясуда
| Ятиё Итикава|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=4| 1957
| «Пиратский магистрат»
| 海賊奉行
| Kaizoku bugyō| 
| Кинноскэ Фукада
| 
|-
| «Боевое послание для 29 человек»
| 安田公義 
| Nijūkyū-nin no Kenka-jō| Fighting Letter for 29 People| Кимиёси Ясуда
| Омати|-
| «Призрачная кошка болота Ёнаки»
| 怪猫夜泣き沼
| Kaibyô Yonaki numa| Ghost-Cat of Yonaki Swamp| Кацухико Тадзака
| Намидзи|-
| «Князь Мито»
| 水戸黄門
| Mito kōmon| Lord Mito 1| Ясуси Сасаки
| 
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1958
| «Между настоящими и приёмными матерями»
| 母つばめ
| Haha tsuba-me| Between Real and Foster Mothers| Масамицу Игаяма
| Мацу Токура|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1960-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1962
| «Отважный самурай»
| 椿三十郎
| Tsubaki sanjūrō| Sanjuro| Акира Куросава
| жена Муцуты|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1970-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1975
| «Жизнь кинорежиссера: Кэндзи Мидзогути» (док.)| ある映画監督の生涯　溝口健二の記録
| Aru eiga-kantoku no shogai| Kenji Mizoguchi, the life of a film director| Канэто Синдо
| интервью с актрисой|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1979
| «Дом повешенной на Больничном Спуске»
| 病院坂の首縊りの家
| Byoinzaka no kubikukuri no ie| The House of Hanging| Кон Итикава
| Тидзу|-
|colspan=7 align="center" style="background:#E0FFFF"| 1980-е годы
|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1983
| «Девочка, покорившая время»
| 時をかける少女
| Toki o kakeru shôjo| The Little Girl Who Conquered Time| Нобухико Обаяси
| Тацу|-
| rowspan=1 style=background:#efefef; rowspan=1| 1984
| «Пустеющий город»
| 廃市
| Haishi| The Deserted City| Нобухико Обаяси
| Сино|-
|}

 Примечания 

 Ссылки 
 

 Литература 
 Murguia, Salvador''. The Encyclopedia of Japanese Horror Films. Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, USA, 2016. Pages: 422 (P. 145—146). ISBN 978-1442261662 

Актрисы немого кино Японии
Кинопродюсеры немого кино
Кинопродюсеры Японии
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Тама